Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Julia Kimmelmann.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez De L'Isere 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sandra Záhlavová che ha battuto in finale Maryna Zanevs'ka 6–4, 5–7, 6–2.

Teste di serie 

  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Alberta Brianti (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (finale)

 Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
 Anna-Lena Friedsam (primo turno)
 Mervana Jugić-Salkić (secondo turno)
 Corinna Dentoni (primo turno)

Qualificate 

  Julia Kimmelmann (semifinale)
  Syna Kayser (primo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (semifinale)
  Iryna Brémond (primo turno) 

 Jade Windley (primo turno)
 Céline Ghesquière (primo turno)
 Federica Di Sarra (quarti di finale)
 Anaïs Van Cauter (primo turno)

Lucky loser 
  Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)

Wildcard 

  Charlène Seateun (secondo turno)
  Océane Dodin (secondo turno)  

 Maeva Razakasoa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez De L'Isere 2013